Thomas Frei (1980) – biatleta svizzero
 Thomas Frei (1985) – ciclista svizzero